

Aziende 
 TRW – azienda statunitense del settore automobilistico ed aerospaziale
 TRW Automotive – società già appartenente alla TRW Inc. e dal 2015 fusa in ZF Friedrichshafen AG

Codici 
 TRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bonriki (Kiribati)
 trw – codice ISO 639-3 della lingua torwali